Beach Haven ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beach Haven (Florida), im Escambia County
 Beach Haven (New Jersey), im Ocean County
 Beach Haven (Pennsylvania), im Luzerne County
 Beach Haven (Washington), im San Juan County
 Beach Haven Crest (New Jersey)
 Beach Haven Gardens (New Jersey)
 Beach Haven Heights (New Jersey)
 Beach Haven Terrace (New Jersey)
 Beach Haven West (New Jersey)

in Neuseeland:
 Beach Haven (Neuseeland)